Вдо́він — російське прізвище.

Відомі носії 
 Вдовін Валентин Петрович (нар. 1927) — радянський дипломат.
 Вдовін Владислав Олегович (нар. 1968) — російський журналіст.
 Вдовін Іван Матвійович (1864 — після 1929) — російський поет і публіцист.
 Вдовін Ігор Володимирович (нар. 1974) — російський музикант і композитор.
 Вдовін Олександр Іванович (нар. 1949) — російський актор, Заслужений артист РФ (1995).
 Вдовін Юрій Інокентійович (нар. 1938) — російський громадський та політичний діяч, правозахисник.
Вдовіна:
 Вдовіна Галина Володимирівна
 Вдовіна Ксенія Олегівна (нар. 1987) — російська легкоатлетка.
 Вдовіна Наталія Геннадіївна (нар. 1969) — російська актриса театру і кіно.

Вдовін — село в гміні Дружбіце Белхатовського повіту Лодзинського воєводства

Російські прізвища